Jex ist der Familienname folgender Personen:
 Sophia Jex-Blake (1840–1912), britische Ärztin, Feminist und Gründerin zwei medizinischer Schulen für Frauen

Jex ist der Künstlername von:
 Jex Thoth, Metal-Band und deren gleichnamige Sängerin Jessica „Jex“ Toth

JEX steht für:
 JAL Express, ehemalige japanische Fluggesellschaft (ICAO-Code)

Abkürzung